Derick Baegert (v.1440-ap.1502) : peintre allemand,
 Jan Baegert (1465-v.1535) : peintre allemand, fils du précédent.